Der Begriff Radeland bezeichnet
 Radeland (Baruth/Mark), einen Ortsteil der Stadt Baruth/Mark im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg, Deutschland.
 Radeland (Hohenfelde), einen Ortsteil der Gemeinde Hohenfelde im Kreis Plön in Schleswig-Holstein, Deutschland.
 Radeland, ein Forstrevier des Spandauer Forstes im Bezirk Spandau in Berlin, Deutschland.
 Radeland, ein ehemaliges Rittergut, aufgegangen in der Gemeinde Eichwalde im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg, Deutschland.

Siehe auch: Gemeindezentrum Radeland (Berlin-Hakenfelde)